In Kiel existieren mehrere Wassertürme:

 Wasserturm Ravensberg
 Wasserturm Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf
 Wasserturm Kiel-Wik